Джон Уи́льям Уэ́ллер (), наиболее известный как Пол Уэ́ллер (; род. 25 мая 1958, Уокинг, Англия) — британский рок-музыкант, автор песен, певец и гитарист, наибольшую известность получивший в 1979—1982 годах как фронтмен The Jam, в коммерческом отношении наиболее успешной группы первой волны британского панк-рока.

После распада трио Уэллер в 1983 году образовал The Style Council, дуэт, просуществовавший до 1989 года, а в начале 1990-х годов начал успешную сольную карьеру. В 1992—2009 годы 17 его альбомов входили в Top 40 UK Albums Chart; три из них — Stanley Road (1995), Illumination (2002) и 22 Dreams (2008) — поднимались на вершину хит-парада.

Пол Уэллер, в отличие от большинства других представителей британской «новой волны», принадлежал не к панк-культуре, а к движению mod revival (благодаря чему получил прозвище Modfather). Убеждённый социалист, Уэллер (особенно в бытность лидером The Jam) писал острополитические, злободневные тексты и был постоянным участником политических мероприятий, проводившихся британскими левыми. Уэллер остался практически неизвестен в США, но в течение трёх десятилетий имел стабильный успех в Британии, где постепенно превратился в культовую фигуру.

Дискография

Студийные альбомы 
 Paul Weller (1992) #8 UK
 Wild Wood (1993) #2 UK
 Stanley Road (1995) #1 UK
 Heavy Soul (1997) #2 UK
 Heliocentric (2000) #2 UK
 Illumination (2002) #1 UK
 Studio 150 (2004) #2 UK
 As Is Now (2005) #4 UK
 22 Dreams (2008) #1 UK
 Wake Up the Nation (2010) #2 UK
 Sonik Kicks (2012) #1 UK
 Saturns Pattern (2015) #2 UK
 A Kind Revolution (2017) #5 UK
 True Meanings (2018) #2 UK
 On Sunset (2020) #1 UK
 Fat Pop (Volume 1) (2021)

Концертные альбомы 
 Live Wood (1994) #13 UK
 Live at the Royal Albert Hall (2000) #140 UK
 Days of Speed (2001) #3 UK
 Catch-Flame! (2006) #17 UK
 Weller at the BBC (2008) #32

Сборники 
 Modern Classics: The Greatest Hits (1998) #7 UK
 Fly on the Wall: B Sides & Rarities (2003) #22 UK
 Hit Parade (2006) #7 UK
 Weller at the BBC (2008) #32 UK
 More Modern Classics (2014)

Перевыпуски 
 Stanley Road (10th Anniversary Edition) — (2005) — #51 UK
 Wild Wood (Deluxe Edition) — (2007) — #88 UK

Мини-альбомы 
 The Weaver (1993)
 As Is Now (2006)
 When Your Garden’s Overgrown (2012)
 Dragonfly (2012)

Синглы

Примечания

Ссылки 

Рок-музыканты Великобритании
Лауреаты премии BRIT Awards
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители новой волны
Рок-вокалисты Великобритании
Лауреаты премии NME Awards